Сборная России по мини-футболу начала 2012 год товарищескими матчами против сборных Словении и Хорватии в рамках подготовки к чемпионату Европы по мини-футболу. В обоих матчах против словенцев россияне праздновали победу, а в матче с хорватами сыграли вничью.

На Евро-2012 команда Сергея Скоровича выиграла серебряные медали, хотя была близка к тому, чтобы выиграть золото. Лишь на последней минуте матча испанцы сумели сравнять счёт и перевести игру в овертайм, где испанец Серхио Лосано забил победный для своей команды мяч.

Вскоре после чемпионата Европы сборная России сумела отобраться на чемпионат мира 2012, одолев по результатам двух стыковых матчей сборную Азербайджана.

Статистика 
 17 сыгранных матчей, 11 побед, 4 ничьи, 2 поражения
 Забито 62 мяча, пропущено 22 мяча
 Самая крупная победа: Россия — Соломоновы Острова 16:0
 Самое крупное поражение: Россия — Испания 1:3

Игроки сборной в 2012 году 
Цветом выделены игроки, дебютировавшие за сборную в 2012 году

Вратари

Полевые игроки

Статистика по клубам

Товарищеские матчи в Словении и Хорватии

Чемпионат Европы по мини-футболу 2012

Матчи группового этапа

Плей-офф 

Россия выиграла на турнире серебряные медали.

Стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2012 

Итоговый счёт — 5:4, сборная России отобралась на чемпионат мира

Товарищеские матчи против сборной Ирана

Чемпионат мира по мини-футболу 2012

Группа F

Плей-офф 

Сборная России прекратила выступление на ЧМ на стадии 1/4 финала

Ссылки 
 Национальная сборная России на сайте АМФР

Мини-футбол в России